Trafalgar - album grupy muzycznej Bee Gees, wydawnictwo ukazało się w 1971 roku.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Bee Gees
Albumy muzyczne wydane w roku 1971
Albumy Atco Records
Albumy Polydor Records
Albumy RSO Records
Albumy wyprodukowane przez Roberta Stigwooda